

Aviation 

BRY est un code qui peut faire référence à :
 .

Toponyme 

 Bry, une commune française du Nord ;
 Bry-sur-Marne, une commune française du Val-de-Marne.

Patronyme 

 Fabrice Bry (1972-), un joueur de volley-ball français ;
 Théodore de Bry (1528-1598), un dessinateur, graveur et éditeur d'origine liégeoise.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Code